TLO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tol (Papua Nuova Guinea)
 tlo – codice ISO 639-3 della lingua talodi